A categoria até 74 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2011, disputado no Estádio Coberto de Gyeongju, em Gyeongju, Coreia do Sul, entre 4 e 5 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ — Ganhou por desqualificação
P — Ganhou por declaração punitiva
W — Ganhou por retirada

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Metade inferior

Quinta chave

Sexta chave

Sétima chave

Oitava chave 

Masculino